Алекса́ндр Зеле́нский:
 
 Зеленский, Александр Семёнович (род. 1947) — советский и украинский учёный в области горного дела, отец В. А. Зеленского.